

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31
 Kmiecie – część miasta Przemyśl